Република Сан Марино, као једна од малих европских држава, има само једностепену поделу на општине (). Укупно постоји 9 општина.

Општине у Сан Марину, слично општинама у суседној Италији, обухватају неколико насеља. Седиште општине је омањи град, (), а под њим се налази још пар насеља, ().

Списак општина

Види још 
 ISO 3166-2:SM

Спољашње везе 

Сан Марино

Сан Марино